Terrano pode referir-se a:
 Terranos (Perry Rhodan) - personagens nascidos no Planeta Terra na série literária Perry Rhodan.
 Terrans (StarCraft) - uma das raças do jogo StarCraft.

Desambiguações de artes